Milford peut désigner :

Toponymes

Canada 
 Milford en Nouvelle-Écosse

Irlande 
 Milford dans le comté de Cork
 Milford dans le comté de Donegal

États-Unis 
 Milford, census-designated place située en Californie ;
 Milford dans le Connecticut ;
 Milford dans le Delaware ;
 Milford dans l'Illinois ;
 Milford dans l'Indiana ;
 Milford dans l'Iowa ;
 Milford dans le Kansas ;
 Milford dans le Maine ;
 Milford dans le Massachusetts ;
 Milford dans le Michigan ;
 Milford dans le Missouri ;
 Milford dans le Nebraska ;
 Milford dans le New Hampshire ;
 Milford dans le New Jersey ;
 Milford dans l'État de New York ;
 Milford dans l'État de New York ;
 Milford dans l'Ohio ;
 Milford en Pennsylvanie ;
 Milford au Texas ;
 Milford dans l'Utah ;
 Milford en Virginie ;
 Milford Township en Pennsylvanie ;
 Milford Square en Pennsylvanie ;
 New Milford dans le Connecticut ;
 New Milford dans le New Jersey ;
 New Milford en Pennsylvanie ;
 West Milford dans le New Jersey.

Nouvelle-Zélande 
 Milford Sound dans l'île du Sud
 Milford Track dans l'île du Sud
 Milford une banlieue d'Auckland

Royaume-Uni

Angleterre 
 Milford dans le Derbyshire
 Milford dans le Devon
 Milford on Sea dans le Hampshire
 Milford dans le Shropshire
 Milford dans le Staffordshire
 Milford dans le Surrey

Irlande du Nord 
 Milford dans le comté d'Armagh

Pays de Galles 
 Milford Haven dans le Pembrokeshire

Personnes 

 Gene Milford (1902-1991), monteur américain
 John Milford (1929-2000), acteur américain
 John Milford Rutter (1945-), compositeur et chef de chœur britannique.
 Robin Milford (1903-1959), compositeur britannique
Patronyme anglais
Homonymie de localités aux États-Unis